Le Golgotha est une ancienne colline à l'extérieur de Jérusalem, lieu de la  crucifixion de Jésus de Nazareth. Ce nom désigne ensuite notamment :

Peintures 
 Golgotha, une peinture de Jean Bertholle ;
 Golgotha, une peinture de Marc Chagall (1912) ;
 Golgotha, une peinture de Edvard Munch (1900) ;

Films 
 Golgotha, un film français de Julien Duvivier (1935) ;
 Golgotha, un film germano-bulgare de Mikhail Pandoursky (1993) ;

Musique 
 Golgotha, un oratorio de Frank Martin (1948) ;
 Golgotha, un groupe espagnol de doom metal.
 Golgotha, un album du groupe de heavy metal W.A.S.P. ().

Littérature 
 Golgotha, troisième partie du roman Cryptonomicon de Neal Stephenson (2001) ;

Voir aussi 
 Golgoth, un robot envahisseur dans le dessin animé Goldorak.

Homonymie de titre